Ordet driver har flere betydninger eller specialiseringer:

Hardwaredriver – et computerprogram til styring af hardware
Driver (signalforstærker)
Driver (golfkølle) – anvendes af golfspillere